Dernier Été peut faire référence à :

Titres 

 Le Dernier Été (Der letzte Sommer), un film allemand réalisé par Harald Braun en 1954 ;
 Dernier Été (Last Summer), un film américain réalisé par Frank Perry en 1969 ;
 Dernier Été, un film français réalisé par Robert Guédiguian et Frank Le Wita en 1981 ;
 Dernier été à Tanger est un film policier français réalisé par Alexandre Arcady, sorti en 1987 ;
 Le Dernier Été, un téléfilm réalisé par Claude Goretta en 1997 ;
 L'Adieu : Le Dernier Été de Brecht, un film dramatique et biographique allemand réalisé par Jan Schütte et sorti en 2000 ;
 Le Dernier Été de mon enfance, un manga en 1 seul volume de Shin Takahashi sorti en 2007.

Voir aussi